William Burns eller William Burnes kan avse:

William Burnes (1721–1784), bonde och far till poeten Robert Burns
William Burns (1809–1876), skotsk historiker
William Chalmers Burns (1815–1868), skotsk missionär
William J. Burns (1861–1868), amerikansk federal polischef
William H. Burns (1878–1964), kanadensisk politiker och curlingspelare
 William Burns (lacrosse) (1875–1953), kanadensisk lacrossespelare
William Haydon Burns (1912–1987), amerikansk politiker
William J. Burns (född 1956), amerikansk ämbetsman